Крава́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Краван (Приморская Шаранта) — в департаменте Приморская Шаранта.
 Краван (Луаре) — в департаменте Луаре
 Краван (Йонна) — в департаменте Йонна.